Пасиад (, ) — древнегреческий гончар и вазописец последней четверти VI в. до н. э.

Из его работ сохранилось три алабастрона и два фрагмента лекифов, выполненных в технике по белому фону. На алабастронах стоит подпись Пасиада как гончара, а на лекифах — как вазописца.

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Вазописцы Древней Греции